Vereinigte Niederlande bezieht sich auf verschiedene Staatswesen:
 auf dem Gebiet der heutigen Niederlande:
 Republik der Vereinigten Niederlande (1566–1795)
 Souveränes Fürstentum der Vereinigten Niederlande (1813–1815)
 auf dem Gebiet des heutigen Belgien:
 Vereinigte Niederländische Staaten (1790), siehe Vereinigte Belgische Staaten
 die Gebiete, die bereits von Frankreich annektiert waren, kurz zu Beginn aber von Brüssel aus als Neun Vereinigte Départments (neuf départements réunis) regiert wurden (1795)
 das Königreich der Vereinigten Niederlande (1815–1830) in den heutigen Niederlanden und Belgien